Шуми́лов () — російське прізвище.

Персоналії 
 Геннадій Шумилов (1943—1994) — російський композитор, педагог.
 Петро Шумилов (1901—1942) — російський учений-гідромеханіки, основоположник теорії турбінного буріння
 Галина Шумилова (* 1942) — українська співачка, солістка Хору імені Верьовки.

Див. також
 Шум (прізвище)
 Шумило
Російські прізвища